Partit Ecologista-Els Verds, partit polític de Portugal
 Partit Evangèlic Suís (del seu nom en francès Parti évangelique suisse), partit polític de Suïssa
 Programa d'ensenyament en valencià, model d'immersió lingüística desenvolupat al País Valencià
 Política Europea de Veïnatge, estratègia de la Unió Europea per a estrènyer les relacions amb els països veïns
 Paul-Émile Victor, explorador polar francès
 Variegació per efecte de la posició (del seu nom en anglès Position-Effect Variegation), diferència en la coloració de la cromatina deguda a la posició dels gens